Pekka Salminen (ur. 3 czerwca 1981 w Joroinen) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Puijon Hiihtoseura, medalista mistrzostw świata juniorów w latach 1998-1999.

Zaczął skakać w wieku 6 lat. Najdłuższy skok, jaki oddał w życiu to 201,5 m uzyskane na mamuciej skoczni w niemieckim Oberstdorfie w 2004 roku. Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystąpił w sezonie 2006/2007.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 19. miejsce
 Drużynowo
 1998  Sankt Moritz – brązowy medal
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – srebrny medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 54.
 sezon 1999/2000: 39.
 sezon 2000/2001: 79.
 sezon 2001/2002: 77.
 sezon 2002/2003: 73.
 sezon 2003/2004: 72.
 sezon 2004/2005: 80.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1999/2000 – 36.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998 – 70. (ostatni)
 1999 – 35.
 2000 – 30.
 2004 – 67. (przedostatni)

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1999 – 17.
 2000 – 32.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 215.
 sezon 1997/1998: 99.
 sezon 1998/1999: 19.
 sezon 1999/2000: 165.
 sezon 2000/2001: 230.
 sezon 2001/2002: 15.
 sezon 2002/2003: 20.
 sezon 2003/2004: 17.
 sezon 2006/2007: 108.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Ruka – 5 kwietnia 1998 (2. miejsce)
  Reit im Winkl – 29 stycznia 1999 (1. miejsce)
  Rovaniemi – 26 marca 1999 (2. miejsce)
  Lahti – 16 grudnia 2001 (2. miejsce)
  Bischofshofen – 13 stycznia 2002 (1. miejsce)
  Sapporo – 11 stycznia 2003 (2. miejsce)
  Sapporo – 12 stycznia 2003 (2. miejsce)
  Brotterode – 1 lutego 2004 (1. miejsce)

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003: 22.
 2004: 40.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Informacje o skoczku w serwisie skijumping.pl
 Osiągnięcia Pekki Salminena na oficjalnej stronie FISu
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981